Groundhog steht für:

 das Waldmurmeltier (Marmota monax)
 Erroll „Groundhog“ Grandy (1921–1991), US-amerikanischer Jazz-Organist und Musikpädagoge